Збурення — будь-яка дія, що намагається порушити необхідний функціональний зв'язок у системах автоматизованого керування (регулювання).
 Збурення орбіти — невеликі відхилення руху планети (або іншого небесного тіла) від траєкторії, передбаченої законами Кеплера
 Збурення — раптові зміни у стані магнітосфери Землі, спричинені активними процесами на Сонці 
Збурення — зміна стану середовища